Сан Пабло Коатлан има више значења:

 Општина Сан Пабло Коатлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Пабло Коатлан (Сан Пабло Коатлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику